Osoby o tym nazwisku:
 Dairis Bertāns – łotewski koszykarz
 Dāvis Bertāns – łotewski koszykarz